Олег Ефимович Эпштейн (, род. , ) — советский фигурист, российский и американский тренер по фигурному катанию. Является тренером Международной академии фигурного катания ().

Биография 
Выпускник школы № 9 города Свердловска (1973). Мастер спорта СССР (1973).

Эпштейн до 2000 года тренировал советских и российских фигуристов. Наиболее известными его подопечными были Ирина Лобачёва, Илья Авербух, Роман Костомаров, Максим Ставиский, Анна Семенович, Виктория Синицина, Никита Кацалапов.

С 2000 года работает в США. Среди фигуристов, с которыми ему пришлось заниматься, можно отметить олимпийского чемпиона 2010 года Эвана Лайсачека и одиночницу Грейси Голд. Также в 2018 году он вместе с Рави Валия был тренером канадца Патрика Чана, который под их руководством завоевал со сборной титул олимпийского чемпиона на Олимпиаде в Пхёнчхане, а также стал девятым в личном турнире.

Примечания

Ссылки 
 Олег Эпштейн на сайте Международной академии фигурного катания
  на сайте FSkate.ru

Фигуристы СССР
Мастера спорта СССР
Тренеры по фигурному катанию России
Тренеры по фигурному катанию США
Тренеры по фигурному катанию СССР